Отрада — обезлюдевшая деревня в Красносельском районе Костромской области России. Входит в состав Сидоровского сельского поселения.

География 
Находится на берегу Горьковского водохранилища, при впадении в Волгу её притока Аргишина.

История 
 В XVII—XVIII веках деревня входила в состав Плесского стана Костромского уезда.
 В XIX веке в состав Светочегорской волости Нерехтского уезда.
 В конце XVIII — начале XIX века эти земли принадлежали дворянам Батуриным, Трояновым и князьям Черкасским, отсюда в деревне род Черкасовых.
С 30 декабря 2004 года вошло в состав образованного муниципального образования Сидоровское сельское поселение, согласно Закону Костромской области № 237-ЗКО.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автодорога местного значения «Высоково-Отрада» (идентификационный номер 34-216 ОП МП 34-24).

Примечания 

Населённые пункты на Волге
Населённые пункты Красносельского района (Костромская область)